Lipinsken ist ein deutscher Ortsname:
 Lipinsken, 1938 bis 1945 Eschenried, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipińskie (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipinsken, Ksp. Ostrokollen, 1935 bis 1945 Lindenfließ, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945 Lipińskie Małe, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipinsken, Ksp. Klaussen, 1935 bis 1945 Seebrücken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Lipińskie (Ełk), Siedlung im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lipinsken, historischer Name von Lipiensken, 1927 bis 1945 Lindenwiese, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Lipińskie (Miłki), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Lipińskie